Уса́дьба Гага́риных — здания, принадлежавшие князьям Гагариным. Большинство строений расположено в Москве, и одно в Псковской области:

 Ново-Екатерининская больница — усадьба Гагариных на углу Петровки и Страстного бульвара. С 1833 года дом занимает городская больница.
 Усадьба Гагарина на Поварской улице — особняк, возведённый Сергеем Гагариным в 1821—1829 годах. С 1932-го владение занимает Институт мировой литературы имени А. М. Горького, на базе которого через пять лет открыли музей имени писателя.
 Усадьба Гагариных — Тютчевых — усадьба князя Ивана Сергеевича Гагарина, построенная по проекту архитектора Матвея Казакова.
 Усадьба Гагариных в Псковской области — имение князя Андрея Гагарина в Порховском районе Псковской области.